Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Patty Fendick e Meredith McGrath che hanno battuto in finale Katrina Adams e Jill Hetherington 6–1, 6–1.

Teste di serie 

 Patty Fendick /  Meredith McGrath (campionesse)
 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (semifinali)

 Natalija Medvedjeva /  Leila Meskhi (semifinali)
 Katrina Adams /  Jill Hetherington (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1990